Grand Prix USA 1972 (oficiálně XV United States Grand Prix) se jela na okruhu Watkins Glen International ve Watkins Glen v New Yorku ve Spojených státech amerických dne 8. října 1972. Závod byl dvanáctým a zároveň posledním v pořadí v sezóně 1972 šampionátu Formule 1.

Závod

Konečné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Reference 

Formule 1 v roce 1972
Grand Prix USA
Sport v USA v roce 1972
Sport v New Yorku (stát)
Watkins Glen